Biarozki – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Ułukauje
 Biarozki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Horodziłowo
 Biarozki – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, siedziba administracyjna sielsowietu
 Biarozki – mijanka i przystanek kolejowy w miejscowości Biarozki, w rejonie homelskim, w obwodzie homelskim, na Białorusi